Chong kan syfta på

 Chong – alternativ transkription av kinesiska efternamnet Zhong
 Chong (mytisk gestalt) – en gestalt i kinesisk mytologi